Антонио Гонзалез има више значења:

 Антонио Гонзалез (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Антонио Гонзалез (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Антонио Гонзалез (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Антонио Гонзалез (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику